Cadavres est le pluriel du mot cadavre. Ce mot peut faire référence :

 Cadavres, roman noir de François Barcelo sorti en 1998 ;
 Cadavres, film québécois d'Érik Canuel sorti en 2009 ;
 Les Cadavres, groupe de punk parisien et messin.